Speranza steht für

 Speranza (Automarke), ehemalige ägyptische Automarke

Speranza ist der Familienname folgender Personen:

 Gianluca Speranza (* 1986 oder 1987), italienischer Pokerspieler
 Giovanni Speranza (* 1982), italienischer Fußballspieler
 Roberto Speranza (* 1979), italienischer Politiker